Glazbeni albumi:
 Dobro jutro (Magazinov album)
 Dobro jutro (album Dalmatina)

Filmovi:
 Dobro jutro (2007.), redatelj Ante Babaja